«Хлеб, масло и варенье» () — итальянский кинофильм 1977 года режиссёра Джоржо Капитани.

Сюжет 
Три женщины познакомились в психбольнице, куда попали из-за проблем со своими вторыми половинами. Выйдя из клиники, они решают поселиться вместе и более не пускать к себе мужчин.

Актёрский состав 
 Энрико Монтесано — Бруно
 Россана Подеста — Симона
 Клодин Оже — Бэтти
 Рита Ташингем — Вера
 Лаура Троттер — Маргарита
 Франко Джакобини — муж Симоны
 Жак Эрлен — доктор Гаэтано Арфе (психиатр)
 Адольфо Чели — Аристиде Бартелли
 Стефано Амато — посыльный

Кинокомедии Италии
Кинокомедии 1977 года
Фильмы Джорджо Капитани
Фильмы Италии 1977 года